Kiama, een dorp aan de Australische westkust, in Nieuw-Zuid-Wales;
Kiama, een in Australië levend geslacht van spinnen uit de familie Cyrtaucheniidae.